El Tejocote bezeichnet:

 El Tejocote (Guanajuato), Ort in Mexiko
 El Tejocote (Acatepec), Ort in Guerrero, Mexiko
 El Tejocote (Malinaltepec), Ort in Guerrero, Mexiko
 El Tejocote (México), Ort in Mexiko
 El Tejocote (Querétaro), Ort in Mexiko
 El Tejocote (San Luis Potosí), Ort in Mexiko